Varos
Kongoidemokratikus